Соревнования по метанию диска у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Амстердаме прошли 6 и 8 июля 2016 года на площади Museumplein (квалификация) и Олимпийском стадионе (финал).

Действующей чемпионкой Европы в метании диска являлась Сандра Перкович из Хорватии.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 58,00 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли в двух квалификационных группах 6 июля 2016 года. В сектор вышли 26 участниц.

Финал 
Основные соревнования в метании диска у женщин прошли 8 июля 2016 года. В четвёртый раз подряд чемпионкой Европы стала Сандра Перкович из Хорватии, опередившая серебряного призёра, немку Юлию Фишер, более чем на четыре метра.

Примечания

Ссылки 
 

метание
Метание диска на чемпионатах Европы по лёгкой атлетике